Сили — английская фамилия. Известные носители:

 Сили, Гарри Говир (1839—1909) — британский палеонтолог.
 Сили, Данте (род. 2003) — американский и тринидадский футболист. Сын Скотта Сили.
 Сили, Джек (род. 1987) — гонконгский футболист. Сын Тони Сили.
 Сили, Джо
 Сили, Джозеф Роберт (1907—2000) — британский ботаник.
 Сили, Ди Джей (род. 1989) — американский баскетболист.
 Сили, Дрю (род. 1982) — канадско-американский актёр, певец и танцор.
 Сили, Йожеф (1913—1976) — венгерский шахматист.
 Сили, Карл Иванович (1893—1937) — деятель советских спецслужб.
 Сили, Каталин (род. 1956) — венгерский политик.
 Сили, Лес (1957—2001) — английский футбольный вратарь.
 Сили, Малик (1970—2000) — американский баскетболист.
 Сили, Мартин
 Сили, Рамон (род. 1991) — кайманский футболист.
 Сили, Роберт
 Сили, Сибил (1902—1984) — американская актриса немого кино.
 Сили, Скотт (род. 1981) — тринидадский футболист.
 Сили, Томас Дайер (род. 1952) — американский биолог, энтомолог, апиолог.
 Сили, Тони (род. 1959) — английский футболист и тренер. Отец Джека Сили.
 Сили, Хизер Мэри Ивонн (более известна под фамилией Калинчак; род. 1984) — канадская кёрлингистка.

Другое 
 Сили — денежная единица Гвинеи с 1972 по 1986 год.

См. также 
 Силисили
 Силли